Bionic Commando – videogioco a piattaforme realizzato da Capcom nel 1987 come arcade
 Bionic Commando – videogioco sviluppato e pubblicato da Capcom nel 1988 per Nintendo Entertainment System
 Bionic Commando – videogioco action-adventure del 2009 sviluppato da GRIN e pubblicato da Capcom